Župni stan je zgrada koja je bila u vlasništvu Katoličke crkve u Tuzli.

Nalazi se na glavnom trgu, Trgu slobode, u središtu Starog grada Tuzle, do stare zgrade općine koja je skoro srušena. Velika zgrada stana je reprezentativna dvokatnica. Ima potkrovlje, podrum i dvorište. Uspostavom Titove Jugoslavije jugokomunisti su istjerivali Katoličku crkvu i oduzimali joj imovinu. Na red je došao i župni stan. U župnu su kuću tuzlanske komunističke vlasti uselile Odbor AFŽ-a. Poslije njih uselili su uredništvo lista Front slobode, Invalidsko ugostiteljsko poduzeće, Odbor ratnih vojnih invalida Tuzla, a katoličkim svećenicima su ostavili svega par prostorija. Danas je u ovoj zgradi Gospodarska komora Tuzlanske županije. Imovina Crkvi do danas nije vraćena.

Izvori 

Građevine u Tuzli
Rimokatolička Crkva u Bosni i Hercegovini